Pfarrkirche Brunn steht für folgende Kirchengebäude:

 Pfarrkirche Brunn am Gebirge in der Gemeinde Brunn am Gebirge, Bezirk Mödling, Niederösterreich
 Pfarrkirche Brunn im Felde in der Gemeinde Gedersdorf, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich